Grandvaux kan avse följande:

 Grandvaux, Vaud – ort i kantonen Vaud, Schweiz
 Grandvaux, Saône-et-Loire – kommun i departementet Saône-et-Loire, Frankrike